Rajković ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Rajković (* 1996), kroatische Tennisspielerin
 Dušan Rajković (* 1942), serbischer Schachspieler und -trainer
 Predrag Rajković (* 1995), serbischer Fußballtorwart
 Slobodan Rajković (* 1989), serbischer Fußballspieler
 Srdjan Rajkovic (* 1975), deutscher American-Football-Spieler
 Vukašin Rajković (* 1983), serbischer Handballspieler